Каленидово — название населённых пунктов в России:

 Каленидово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Каленидово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Каленидово — деревня в Жарковском районе Тверской области.